Château des Ifs peut désigner:
 Château des Ifs dans le Haut-Rhin
 Château des Ifs en Mayenne
 Château des Ifs en Seine-Maritime

Ifs